Lagassé est un patronyme partagé par plusieurs personnalités canadiennes :

 Bob Lagassé, homme politique canadien
 Emeril Lagasse (né en 1959), célèbre chef américain
 Janet Lagasse, joueuse de tennis américaine
 Jeannette Boudreault-Lagassé, (1941 à Dosquet - 2006 à Montréal) est une femme de lettres québécoise;
 Louis Lagassé (né en 1947), homme d'affaires du Québec;
 Roger Lagassé, né en 1957 à Sainte-Anne-des-chênes dans le Manitoba au Canada, est un enseignant, directeur d'écoles, bibliothécaires, écrivain, homme politique.
 Scott Lagasse (né en 1959), pilote de course américain
 Scott Lagasse Jr. (né en 1981), pilote de course américain
 Tim Lagasse (né en 1969), marionnettiste américain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme